Damturneringen i basket vid OS 1988 i Seoul arrangerades mellan 19 och 29 september 1988. USA vann guldet, Jugoslavien silvret och Sovjetunionen bronset. Alla matcher spelades i Jamsil Gymnasium.

Medaljfördelning

Resultat

Grupp A

Grupp B

Slutspelsträd

Slutlig ställning

Basket vid olympiska sommarspelen 1988